Rutenberg může být:

 Pinchas Rutenberg (1879–1942) – izraelský inženýr, podnikatel a sionistický vůdce
 Elektrárna Rutenberg – izraelská tepelná elektrárna pojmenovaná po Pinchasi Rutenbergovi
 Rutenberg (planetka) – planetka 20478 v hlavním pásu